Juanfran puede referirse a:

 Juanfran García (1976-), futbolista español.
 Juanfran Torres (1985-), futbolista español.
 Juanfran Moreno (1988-), futbolista español.
 Juanfran Delgado(2003-), cantante canario español